Отатитос има више значења:

 Отатитос (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Отатитос (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику